Юкль ( ) или У́ккел ( ) — одна из девятнадцати коммун, образующих в совокупности Брюссельский столичный регион. Уккел расположен в южной части брюссельской агломерации. Население коммуны — 83.631 человек (2020). Уккел — вторая по площади коммуна Брюссельского столичного региона, после Города Брюсселя. По численности населения Уккел занимает четвёртое место.

Уккел является «наукоградом»: на его территории расположены Королевский метеорологический институт, Королевская обсерватория Бельгии и Королевский институт атмосферы.

При этом, из-за низкой плотности застройки, зелени и высоких цен на жильё, считается одним из самых престижных районов Брюсселя. Значительную часть коммуны занимают частные дома с участками и садами, при очень незначительном количестве многоквартирных домов и социального жилья.

В Уккеле находится российское посольство в Бельгии. 

Уккел граничит со следующими коммунами (по часовой стрелке): Форе, Иксель, Город Брюссель, Ватермаль-Буафор, Синт-Генезиус-Роде, Линкебек, Дрогенбос, Берсел (первые четыре коммуны — брюссельские, остальные — фламандские).

История 
Первое историческое упоминание Уккела относится к 1105 году Коммуна Уккел возникла в 1795 году. Период бурного развития Уккела приходится на XIX век. Количество жителей увеличилось с 3091 в 1815 году до 19697 в 1903 году. Развитие Уккела обусловлено тем, что через него проходили две экономически важные дороги: в Шарлеруа и Брен-л'Аллё.

Достопримечательности

Парки и леса 
Уккел — одна из самых зелёных коммун Брюсселя, на его территории расположено много парков и садов, самый известный из них — Форе-де-Суань/Зониенвауд. Часть Уккела сохранила характер сельской местности со свободным пространством и сельскими усадьбами.

Архитектура

Храмы 
 Православная церковь Иова Многострадального. Церковь была построена в 1936—1960 годах по проекту Николая Исцеленнова (Nikolai Ivanovich Istselenov (1891-1981)) для русской общины Уккела, состоявшей из эмигрантов первой волны (покинувших Россию во время революции и гражданской войны). Церковь расположена на улице .
 Церковь Св. Петра, расположенная в старом центре коммуны. Нынешнаяя церковь была построена в 1778—1782 годах в стиле неоклассицизма на месте старой, романской церкви архитектором Клодом Фиско (Claude Fisco). В 1937 году церковь была расширена. Убранство церкви включает картины XVI—XVII веков и мебель XVIII века.
 Капелла Богоматери-в-беде (). Предположительно она была основана в XV веке, но нынешний облик капелла приобрела в XVII веке. Капелла расположена на улице .

Транспорт 
На территории Уккеля расположены четыре железнодорожные станции:
 На линии 124 Брюссель-Шарлеруа: Уккел-Калевут (, ) и Уккел-Сталле (, )
 На линии 26 Схарбек-Халле: Мунсберг (, ) и Сен-Жоб/Синт-Йоб (, )

Уккел обслуживают трамвайные маршруты 92, 55, 4, 23, 24, 97, 51 и большое количество автобусных маршрутов.

Спорт 
В Уккеле расположен Немо 33 — глубоководный бассейн для рекреационного подводного плавания.

Примечания

Литература 
 Weekend reisgids Brussel (путеводитель по Брюсселю), издательство Casterman, 1996, ISBN 90-303-2208-X стр 119—123

Коммуны Брюсселя